

Communes ou anciennes communes françaises 

 Abancourt, commune française du Nord ;
 Abancourt, commune française dans l'Oise ;
 Abancourt, ancienne commune française de Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Saumont-la-Poterie ;
 Abancourt, ancienne commune française de la Somme, fusionnée au sein de la commune Warfusée-Abancourt, elle-même  aujourd'hui intégrée à la commune de Lamotte-Warfusée.

Patronyme 

famille
 famille de Francqueville d'Abancourt, une famille subsistante de la noblesse française, originaire du Cambrésis ;

personnalités
 Willemain d'Abancourt (1745-1803), homme de lettres français ;
 Louis d'Abancourt de Vadancourt, maréchal de camp sous Louis XIV ;
 Nicolas François Harmand d'Abancourt préfet du Consulat ;
 Anne Étienne Louis Harmand d'Abancourt préfet du Premier Empire, fils de Nicolas François Harmand d'Abancourt.